Tessier (... – ...) – calciatore francese
 Gaston Tessier (1887-1960) – sindacalista francese
 George Tessier (1891-1967) –  storico, archivista, diplomatista e accademico francese
 Isabelle Émilie de Tessier in arte Marie Duval (1850-1890) – disegnatrice francese
 Valentine Tessier (1892-1981) – attrice francese